Ахшарумов Володимир Дмитрович (1824–1911) — російський поет та громадський діяч.
Ахшарумов Дмитро

 Ахшарумов Микола Дмитрович (1819–1893) — російський письменник та літературний критик.
 Ахшарумова Анна Марківна (нар. 9 січня 1957 в Москві) – американська шахістка російського походження.